Olivencia :
 Jamin Olivencia, né en 1985, catcheur américain ;
 Manuel Olivencia Ruiz, né en 1929, juriste espagnol.